Бро́вченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бровченко Віктор Валерійович — український футболіст.
 Бровченко Володимир Якович — український поет та громадський діяч. Заслужений діяч мистецтв України.
 Бровченко Галина Спиридонівна — поетеса.
 Бровченко Іван Кузьмович (Кузьмич; 1898—1971) — український актор і режисер.
 Бровченко Іван Никонович — Герой Радянського Союзу.
 Бровченко Лариса Леонідівна — артистка хору Національного академічного театру опери та балету, заслужена артистка України.
 Бровченко Марія Федорівна — актриса, співачка (сопрано), заслужена актриса України.
 Бровченко Микола Володимирович ( 1954) — український сценарист
 Бровченко Тамара Олександрівна — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Бровченко Юрій Анатолійович — український футболіст.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко